Во́лковский кана́л — часть реки Волковки. Прорыт вдоль Витебской линии ОЖД от Купчинской улицы до улицы Фучика.

История 
Проложен в 1960 году для отвода Волковки из района новой застройки Купчино.

Географические сведения 
Длина около 6,5 км, ширина 1—3 м, берега укреплены и задернованы. В верховьях прокопаны два параллельных русла для дренирования территории. В самом своём начале существует одновременно с Волковкой. Исток канала является также устьем Шушарского ручья.

В районе Балканской площади канал убран в трубу, то же самое сделано в районе улиц Димитрова и Белградской. Далее напротив Купчинского сквера расположена первая водосливная плотина с четырьмя каналами, возле платформы «Проспект Славы» расположен 4-й Волковский мост, далее канал проходит под Ново-Волковским мостом соединяющим проспект Славы с улицей Типанова. Напротив дома № 30 по Белградской улице канал обшит бетоном и начинается его сужение, протяжённостью около 250 метров. В районе улицы Турку против Яблоневого сада расположены дюкер (трубопровод с мостиком), через который возможно перебраться в Московский район через железную дорогу, а также ещё одна водосливная плотина с широким водотоком. После водосливной плотины бетонная обшивка канала заканчивается. Перед Белградским мостом канал заворачивает на северо-восток, проходит под Белградским мостом и переходит в реку Волковку.

Достопримечательности 
 Через Волковский канал перекинуты:
 4-й Волковский мост (пешеходный)
 Ново-Волковский мост
 Белградский мост
 безымянный мост (пешеходный)
 Балканский мост
 Яблоневый сад
 железнодорожная платформа Проспект Славы

Галерея

Литература 
 

Каналы Санкт-Петербурга
Волковка